Holzgethan ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Holzgethan (1799–1860), österreichischer Verwaltungsjurist und Statistiker
 Ludwig von Holzgethan (1800–1876), österreichischer Minister